Естрада () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Андрес Естрада — колумбійський футболіст
 Дані Естрада — іспанський футболіст
 Джозеф Естрада — президент Філіппін
 Еміліо Естрада — президент Еквадору
 Ерік Естрада — американський актор
 Есек'єль Мартінес Естрада — аргентинський письменник
 Лазаро Альварес Естрада — кубинський боксер
 Майкл Естрада (1996) — еквадорський футболіст, нападник
 Мануель Естрада Кабрера — президент Гватемали
 Марко Естрада — чилійський футболіст
 Томас Естрада Пальма — 1-й президент Куби
 Хав'єр Естрада Фернандес — іспанський футбольний арбітр
 Хенаро Естрада Феліс — мексиканський політик, дипломат і журналіст